CT Pernambuco es el nombre de los siguientes buques de guerra, ambos con el número D-30:
 CT Pernambuco (1961), destructor de la clase Fletcher (USS Hailey).
 CT Pernambuco (1989), fragata de la clase García (USS Bradley).
Pernambuco